Thalattosauria (з  океанічні ящірки) — це ряд вимерлих доісторичних морських рептилій. Вони мешкали поблизу Європи та Північної Америки під час тріассового періоду.

Опис 

У силу різних причин конкретні деталі про життя таллатозаврів та їхні взаємини всередині групи залишаються досі незрозумілими для вчених. Вони мали вузьке, довге тіло та плоский хвіст, що пристосовані для плавання у товщі води. Незвичайною особливістю таллатозаврів є їхні морди. Представники Askeptosauroidea, мають довгі, вузькі, загострені черепа. У них розширений рострум. Ніздрі відсунуті таким чином, що вони розташовані ближче до очниць. Більшість видів мають дрібні зуби, Endennasaurus є повністю беззубим. Представники другої групи, Thalattosauroidea, мають морди. що загнуті більше донизу.

Поширення 
Скам'янілості були знайдені в Каліфорнії, Неваді і Британській Колумбії. Вони також присутні в Європі, їхні залишки, були знайдені з Швейцарії, Австрії і Італії. Зовсім недавно, скам'янілості таллатозаврів були знайдені в Китаї.

Класифікація

Таксономія 
 Ряд Thalattosauria
 Надродина Askeptosauroidea
 Родина Askeptosauridae
 Рід Anshunsaurus
 Рід Askeptosaurus
 Рід Miodentosaurus
 Родина Endennasauridae
 Рід Endennasaurus
 Надродина Thalattosauroidea
 Рід Nectosaurus
 Рід Xinpusaurus
 Родина Claraziidae
 Рід Clarazia
 Рід Hescheleria
 Родина Thalattosauridae
 Рід Agkistrognathus
 Рід Paralonectes
 Рід Thalattosaurus

Філогенія 
Філогенічна кладограма створена згідно праць Haaramo (2004) та Wu et al. (2009).

Примітки 

Викопні плазуни
Ряди плазунів